La Klak Film () était une société de production cinématographique en Grèce, spécialisée dans les mélodrames.

À sa création en 1963, l'entreprise annonça qu'elle désirait produire des films « pour la famille grecque ». En fait, elle réalisa surtout des mélodrames larmoyants dont les personnages/victimes principaux étaient soit de pauvres ouvriers soit de pauvres migrants obligés d'abandonner leur pays et leur famille pour aller trouver du travail soit d'encore plus pauvres jeunes femmes proies de méchants séducteurs.

Klak Film connut son apogée en 1968-1970, avec une production de 25 films.

Parmi ses collaborateurs les plus importants se trouvent le réalisateur Apóstolos Tegópoulos et l'acteur Níkos Xanthópoulos.

Filmographie sélective 
 1963 Cœurs blessés (Πληγωμένες καρδιές)
 1963 J'ai aimé et j'ai souffert (Αγάπησα και πόνεσα)
 1964 Je suis une malheureuse (Είμαι μια δυστυχισμένη)
 1965 Méprise-moi, mon amour 	(Περιφρόνα με γλυκειά μου)
 1965 Rejetés par la société (Απόκληροι της κοινωνίας)
 1965 Avec de la douleur et des larmes (Με πόνο και με δάκρυα)
 1965 Mon cœur, arrête de souffrir (Καρδιά μου πάψε να πονάς)
 1966 Esclaves du destin (Σκλάβοι της μοίρας)
 1966 Karaghiosis le malin (Πονηρός πράκτωρ Καραγκιόζης)
 1966 Nous, les pécheurs (Εμείς οι αμαρτωλοί)
 1966 J'ai le droit de t'aimer (Έχω δικαίωμα να σ' αγαπώ)
 1966 Mon Grand Amour (Μεγάλη μου αγάπη)
 1966 L'homme qui revient de la douleur (Ο άνθρωπος που γύρισε από τον πόνο)
 1966 Le Malchanceux (Ο κατατρεγμένος)
 1967 Même les forts pleurent (Κάποτε κλαίνε και οι δυνατοί)
 1967 Pour le Cœur de la belle Hélène (Για την καρδιά της ωραίας Ελένης)
 1967 Les Miettes du monde (Τα ψίχουλα του κόσμου)
 1967 Les Larmes aux yeux (Δακρυσμένα Μάτια)
 1967 Bons Baisers de Jérusalem (Από τα Ιεροσόλυμα με αγάπη)
 1967 La Fille de la Pentayotissa (Η κόρη της Πενταγιώτισσας)
 1967 Injuste Malédiction (Άδικη κατάρα)
 1968 Cœur brisé par la douleur (Καρδιά που λύγισε από τον πόνο)
 1968 Le Cœur d'un voyou (Η καρδιά ενός αλήτη)
 1968 Vis pour notre amour (Ζήσε για την αγάπη μας)
 1968 Génération déracinée (Ξεριζωμένη γενηά)
 1968 Les Mains inconnues sont amères (Τα ξένα χέρια είναι πικρά)
 1968 Tant de Rêves aux quatre vents (Τόσα όνειρα στους δρόμους)
 1968 Humble et méprisé (Ταπεινός και καταφρονεμένος)
 1968 Embrasse-moi avant de partir pour toujours (Φίλησέ με πριν φύγεις για πάντα)
 1968 Que les femmes me jugent (Ας με κρίνουν οι γυναίκες)
 1968 Argyro, la petite bergère trahie (Αργυρώ η προδομένη τσελιγκοπούλα)
 1969 Pour l'Honneur et l'amour (Για την τιμή και τον έρωτα)
 1969 Bidonville, mon amour (Φτωχογειτονιά Αγάπη μου)
 1969 L'Automne d'un cœur (Το φθινόπωρο μιας καρδιάς)
 1969 Le Sceau de Dieu (Η σφραγίδα του Θεού)
 1969 Giannis a peur de la bête ou Me font fuir dans la jungle avec Tarzan (Φοβάται ο Γιάννης το θεριό....)
 1969 Un Homme avec une conscience (Ένας άνδρας με συνείδηση
 1969 L'Odyssée d'un déraciné (Η Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου)
 1969 Petite maman, ne m'abandonne pas (Mη μ' αφήνεις, Mανούλα)
 1969 La Grande Résurrection (Η μεγάλη Ανάσταση)
 1969 Mario, la bergère persécutée (Μαριώ η κατατρεγμένη βοσκοπούλα)
 1969 Le Cri d'une innocente (Η κραυγή μιας αθώας)
 1969 Le Chiffon de la vie (Κουρέλι της ζωής)
 1969 Près de toi, j'ai connu l'amour (Κοντά σου Γνώρισα την Αγάπη)
 1969 Race libre (Αδούλωτη ράτσα)
 1970 Recherche maris avec dots (Ζητούνται γαμπροί με προίκα)
 1970 Autour de nous, tout a été détruit (Γύρω μας γκρεμίστηκαν όλα)
 1970 Giakoumis, un cœur grec (Γιακουμής, μια ρωμέικη καρδιά)
 1970 Je n'aime que toi (Εσένα μόνο αγαπώ)
 1970 L'Enfant de sa maman (Το παιδί της μαμάς)
 1970 Un Temps pour l'amour, un temps pour la guerre (Ώρες αγάπης ώρες πολέμου)
 1970 Christinio, la légende de l'amour (Χρηστινιώ, ο θρύλος μιας αγάπης)
 1970 Une Vie sans amour (Μια ζωή χωρίς αγάπη)
 1970 Martha, une femme qui souffre (Μάρθα η γυναίκα του πόνου)
 1970 L'Aigle des esclaves (Ο αετός των σκλαβωμένων)
 1970 J'accuse les puissants (Κατηγορώ τους δυνατούς)
 1970 Je vivais seul, sans amour (Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη)
 1971 L'Invincible (O Αήττητος)
 1971 J'ai aimé un vagabond (Αγάπησα έναν αλήτη)
 1971 Annio, la petite bergère du malheur (Αννιώ η τσελιγκοπούλα της κατάρας)
 1971 Le Cri de la vérité (Κραυγή της αλήθειας)
 1971 Les hommes savent aimer (Οι άντρες ξέρουν να αγαπούν
 1972 La Fille de la meurtrière (H κόρη της φόνισσας)

Annexes

Bibliographie

Notes et références 

Société de production de cinéma ayant son siège en Grèce